Olšina bezeichnet mehrere geographische Objekte

 Olšina (Langenbruck), Ortsteil von Horní Planá, Okres Český Krumlov, Tschechien
 Olšina (Wolschina 2. Anteil), Ortsteil von Mnichovo Hradiště, Okres Mladá Boleslav, Tschechien
 Olšina, Ortsteil von Trebišov, Okres Trebišov, Slowakei
 Olšina (Wolschina), Ansiedlung in der Gemeinde Březina u Mnichova Hradiště, Okres Mladá Boleslav, Tschechien
 Olšina (Olschina), Ansiedlung in der Gemeinde Soběsuky, Okres Kroměříž, Tschechien
 Olšina (Langenbruck), Ortsteil von Polná na Šumavě, Okres Český Krumlov, Tschechien
 Olšina (Wolschen), Wüstung in der Gemeinde Ralsko, Okres Česká Lípa, Tschechien

 Olšina (Moldau) (Olschbach), linker Zufluss zur Moldau in Tschechien
 Olšina (Wolschina), Zufluss zur Jizera in Tschechien
 Olšina (Teich) (Langenbrucker Teich), Teich im Böhmerwald, Tschechien
 Olšina (612 m n.m.), Berg in der Böhmisch-Mährische Höhe, Tschechien
 Olšina (556 m n.m.), Berg im Eisengebirge, Tschechien